"Someone like You" (canção de Adele)
"Someone like You" (canção de The Summer Set)‎
Someone like You (filme)

Desambiguação